Haluzice bezeichnet

 Haluzice, Gemeinde im Okres Nové Mesto nad Váhom, Slowakei; siehe Haluzice (Slowakei)
 Haluzice, Gemeinde im Okres Zlín, Tschechien; siehe Haluzice (Tschechien)
 Haluzice, Ansiedlung in der Gemeinde Mouchnice, Okres Hodonín, Tschechien